Call to Arms může znamenat:

 Call to Arms (album, Saxon) – album skupiny Saxon z roku 2011
 Call to Arms (album, C4) – album skupiny C4 z roku 2001
 Call to Arms (album, Sick of It All) – album skupiny Sick of It All z roku 1999